Улица Пирого́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Пирогова — улица в Минске.

Россия 
 Улица Пирогова — в Астрахани.
 Улица Пирогова — в Вологде.
 Улица Пирогова — в Железногорске (Красноярский край).
 Улица Пирогова — в Красноярске.
 Улица Пирогова — в Липецке.
 Улица Пирогова — в Находке.
 Улица Пирогова — в Новосибирске.
 Улица Пирогова — в Обнинске.
 Улица Пирогова — в Ростове-на-Дону.
 Улица Пирогова — в Ставрополе.
 Улица Пирогова — в Томске.
 Улица Пирогова — в Туле.
 Улица Пирогова — в Ярославле.

Украина 
 Улица Пирогова — улица в Виннице.
 Улица Пирогова — улица в Киеве.
 Улица Пирогова — улица в Луцке.
 Улица Пирогова — улица в Полтаве.
 Улица Пирогова — улица в Симферополе.
 Улица Пирогова — улица в Черкассах.
 Улица Пирогова — улица в Чернигове.

См. также 
 Переулок Пирогова (Санкт-Петербург)
 Пироговская набережная